Dobešice ist der Name folgender geografischer Objekte im Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien:

 Dobešice, Ortsteil der Gemeinde Kluky u Písku
 Dobešice, Grundsiedlungseinheit der Stadt Písek